

Sport 
I cinque fratelli calciatori Cevenini:
Aldo Cevenini (I)
Mario Cevenini (II)
Luigi Cevenini (III)
Cesare Cevenini (IV)
Carlo Cevenini (V)

Politica 
Maurizio Cevenini, politico italiano